Litiopidae är en familj av snäckor. Litiopidae ingår i ordningen Neotaenioglossa, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Litiopidae 5 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Litiopidae